Клевезаль — русская дворянская фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Клевезаль, Александр Николаевич (1853 — после 1895) — внук Николая Ефимовича Клевезаля, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., сотник Кубанского казачьего войска, был награждён знаками отличия, имел Ордена Св. Георгия 4-й и 3-й степеней.
 Клевезаль, Владимир Владимирович (1863 — после 1917) — сын Владимира Николаевича Клевезаля, военный инженер и в чине полковника занимал на 1914 год должность начальника Нарвского отдела по квартирному довольствию войск. Удостоен ряда наград, в их числе: Орден Св. Станислава 2-й степени (1901), Орден Св. Анны 2-й степени (1907) и Орден Св. Владимира 3-й степени (1913).
 Клевезаль, Владимир Николаевич (1835 — после 1901) — третий сын Николая Ефимовича Клевезаля, участник подавления восстания в Польше 1863 года и Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, мемуарист, генерал-лейтенант. Имел трёх детей.
 Клевезаль, Владимир Павлович (1864 — после 1918) — племянник Владимира Николаевича Клевезаля, и сын Павла Николаевича, был известным земским врачом и заведовал медицинским участком в селе Тума, а затем своей частной амбулаторией там же. Был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от мирян, после которого в советское время неоднократно подвергался арестам и преследованиям, как дворянин и монархист. Был расстрелян.
 Клевезаль, Владимир Робертович [фон] (01.07.1856 — ?) — генерал-майор (с 1912), кавалер орденов Св. Станислава 2-й ст. (1902) Св. Анны 2-й ст. (1909) и Св. Владимира 3-й ст. (1912), младший брат Федора Робертовича. Сын Роберта Федоровича, генерал-майора Кирасирскаго Ея Императорскаго Высочества Цесаревны полка. Жена — Наталия Ивановна Клевезаль (1855 — 25 декабря 1917).
 Клевезаль, Галина Александровна (1939—2021) — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, известный специалист по определению возраста млекопитающих. Дочь инженера и художника Александра Петровича Клевезаля (1908—1940) и правнучка Николая Ефимовича.
 Клевезаль, Георгий (Юрий) Петрович (1911—1970) — пианист, музыковед, теоретик музыки, редактор; один из реформаторов нотной системы Брайля. Похоронен на Введенском кладбище вместе с супругой Зинаидой Фёдоровной.
 Клевезаль, Евгений Николаевич — младший брат Владимира Николаевича, также посвятил себя военной службе, дослужившись как и отец до чина полковника.
 Клевезаль, Евгений Робертович [фон] (1861—1942) — доктор медицинских наук, психиатр, профессор. Младший сын Роберта Федоровича. В 1910 году, будучи ординатором земской психиатрической больницы в селении Бурашево, Клевезаль подготовил фундаментальный проект постепенного переустройства учреждения. С 1925 по 1931 год главный врач Пермской психиатрической больницы, друг и коллега академика В. М. Бехтерева. За время пребывания в Перми опубликовал ряд работ по вопросам строительства психиатрических учреждений. В 1931 году организовал новую клинику а Троицком районе Челябинской области (ныне Челябинская областная психиатрическая больница № 3). Во время войны (1941—1945) 05.11.1941 по ложному доносу был арестован, как немец и 02.02.1942 расстрелян в местах лишения свободы. 22.06.1998 реабилитирован.
 Клевезаль, Зинаида Фёдоровна — руководитель танцевального коллектива МИХМ. Солистка ансамбля Игоря Моисеева. Жена Георгия Петровича Клевезаля, похоронена на Введенском кладбище вместе с мужем.
 Клевезаль, Иван-Фридрих-Александр Федорович фон (1864 — после 1905) — русский художник-станковист.
 Клевезаль, Карл Игнат Эмилий [фон] (1822—1876), педагог, коллежский советник. Окончил историко-филологический факультет Дерптского университета, где учился в 1842-47. В период учёбы в 1845 был удостоен золотой медали. Звание кандидата прав получил в 1853. Был домашним учителем в Перми. Затем переехал в Петербург, где служил в Уч. к-те при Морском министерстве, в 1859 преподавал немецкий язык в Пажеском корпусе. Одновременно с 1854 работал в ПБ в качестве вольнотр-ся, под началом М. Ф. Поссельта «описывал установленным порядком» иностранную, в основном художественную литературу: немецкую, французскую, итальянскую, английскую и голландскую. С 1 апреля 1862 был откомандирован в Отделение инкунабулов. С 20 декабря 1853 ему поручено заведовать Отделением философии и педагогики, оставался в этой должности до 1869. Выступал в качестве эксперта при покупке Библиотекой книг. С 1870 К. преподавал немецкий язык в Историко-филологическом институте, а с 1875 также во 2-й петербургской гимназии.
 Клевезаль, Максимилиан Эрнестович (иногда неправ. Эрастович) [фон] (1906—1937) — инженер. Родился в Екатеринбурге, в семье инженера путей сообщения Эрнеста Феодоровича фон-Клевезаль (лютеранского вероисповедания) и Александры Павловны (православной). Там же он получил высшее образование. В 1930-х — проживал в Москве, где работал инженером-проектировщиком в учреждении. Весной 1934 — арестован, 20 апреля приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг, позднее переведен в Соловецкий лагерь особого назначения. В начале октября 1937 года — арестован, 14 октября приговорен к ВМН и 1 ноября расстрелян в урочище Сандормох.
 Клевезаль, Николай Ефимович (1787—1864) — участник наполеоновских войн, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, вышедший в отставку с чином полковника и в 1833—1850 годах занимавший пост Касимовского уездного предводителя дворянства (в этом качестве он был произведён в действительные статские советники). Имел шестерых детей, из которых был четверо сыновей, которые все также стали военными.
 Клевезаль, Николай Николаевич (20 июня 1825 Токарёво->1851) — старший сын Николая Ефимовича (15.11.1847 с братьями и сестрами причислен к роду отца), поручик артиллерии. В службу вступил из Дворянского полка прапорщиком в 23-ю батарею Конно-Артиллерийского батальона (10.08.1845); переведен в 9-ю конно-легкую батарею (30.08.1845); утвержден бригадным казначеем 4-й Конно-артилерийской бригады (8.10.1848); пожалован в подпоручики 3.07.1849, в поручики — 13.08.1851. Был в походах: с 30.04.1849 в Венгрии; 12 июня при занятии г. Кошау; 16 июня в сражении при Токау; 21 июня при занятии Дебрецена; с 24 июня по 8 июля в движении к Мишкольцу; 11 июля в сражении с Гергеем при с. Зонча, за отличие в котором награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость»; с 18 по 31.07.1849 — к Дебрецену, где 11 августа по болезни поступил в Дебреценский военный госпиталь. Имел серебряную медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании» в 1849. Был женат на дочери подполковника Софье Александровне Остроградской.
 Клевезаль, Павел Николаевич (13 января 1834-после 1855) — второй сын Николая Ефимовича, поручик, герой Крымской войны. Участвовал в обороне Севастополя. За участие в вылазке из Севастополя 1.01.1855 награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (17.02.1855). Имел серебряную медаль на Георгиевской ленте «За защиту Севастополя» и бронзовую на Андреевской ленте в память войны 1853 — 56. По болезни рано вышел в отставку с мундиром и пенсионом.
 Клевезаль, Пётр Павлович (1872—1962) — сын Павла Николаевича, юрист, руководитель бесплатной народной библиотеки-читальни в память 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина в г. Касимове. За заведование ею особого содержания он не получал. После Февральской революции 1917 года был как коллежский асессор назначен приставом Окружного суда города Тулы, где в то время проживал в собственном доме на Дворянской улице. После Октября жил в Москве на Патриарших прудах и работал юристом в конторе на ул. Тверская.
 Клевезаль, Роберт Федорович [фон] — майор, по собственным своим заслугам, внесен во вторую часть дворянской родословной книги Харьковскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания.
 Клевезаль, Федор Робертович [фон] (1851—1904) — старший сын Роберта Федоровича, брат Владимира Робертовича, писатель, публицист, окончил Технологический институт. Неоднократно привлекался к дознанию и арестовывался по делу о пропаганде в Империи (см. Процесс 193-х) по обвинению в имении запрещенных сочинений, а с 19 октября 1874 года содержался в Петропавловской крепости, из которой освобожден 19 марта 1875 года с отдачею под надзор полиции. По выс. пов. 19 февр. 1876 г. дело о нём разрешено в административном порядке с подчинением его, после четырёхмесячное заключения в тюрьме, особому надзору полиции. Похоронен в слободе Ново-Псков Старобельского уезда.

 Клевезаль, Федор Федорович (Theodor Christian von Klevesahl; 1812—1875) — известный врач, доктор медицины и хирургии, один из зачинателей предмета физической культуры в школах, директор гимнастического заведения в Петербурге и главный наблюдатель за гимнастическими упражнениями в ст. Петербургских институтах ведомства императрицы Марии. Родился в Виндаве. Закончил Императорскую Медико-Хирургическую Академию. Пропагандист и преподаватель физкультуры в Смольном Институте благородных девиц, в Воспитательном доме и других заведениях ведомства ЕИВ Марии Федоровны. Уделял большое внимание закаливанию, играм на свежем воздухе и гимнастике. В Сиротском Институте даже был открыт класс для подготовки преподавательниц физкультуры и танцев, называвшийся классом каллистении. Благодаря стараниям Клевезаля физкультура не только стала обязательным предметом обучения, но также появлились первые квалифицированные учительницы гимнастики и танцев. В 1869 г. доктором Клевезалем был написан первый учебник-руководство для женских учебных заведений «Гимнастика для девиц в применении к различным возрастам для общественного и домашнего воспитания», которое было введено для руководства в С.-Петербургские институты ведомства Императрицы Марии в 1869 году. Кроме того в РГБ можно найти его работу «Об устранении неправильного держания тела при занятиях в школе». Похоронен на Смоленском Лютеранском Кладбище Санкт-Петербурга.
 Клевезаль, Эрих Кристиан фон (; 1745—1818) — немецкий философ, историк, богослов, мистик и поэт, профессор философии в Гисене. Дядя Николая Ефимовича Клевезаля.
 Клевезаль, Эрнст (Эрнест) Федорович фон — главный инженер путей сообщения, руководил изысканиями и строительством железнодорожной станции Дружинино и многих других строений Уральской горнозаводской железной дороги.

Примечания